Ericus Johannis, latinisering för Erik Johansson, Jönsson, Hansson eller Jansson, kan avse:

 Ericus Johannis (birgittinmunk)
  Ericus Johannis Schroderus 
 Ericus Johannis Fluur

Se även
 Erik Johansson (inklusive Eric Johansson)
 Erik Hansson
 Erik Jansson
 Erik Jönsson